Falltorstraße steht für:
 Falltorstraße (Bad Neustadt an der Saale), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Neustadt an der Saale
 Falltorstraße (Bergisch Gladbach), siehe Falltor (Bergisch Gladbach)
 Falltorstraße (Gießen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lützellinden
 Falltorstraße (Königswinter), siehe Liste der Baudenkmäler in Königswinter
 Falltorstraße (Langgöns), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Langgöns
 Falltorstraße (Linden, Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Linden (Hessen)
 Falltorstraße (Schöffengrund), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Schöffengrund
 Falltorstraße (Wetzlar), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hermannstein